Desa Krisik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krisik (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 111,74), Jawa Timur, 
 Desa Krisik (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 112,39), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar